Сейра:

 Сейра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Сейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.